In natura, verrekening met producten of diensten
 Natura (tijdschrift), Nederlands tijdschrift voor natuurstudie en natuurbescherming

Zie ook 
 Natura 2000, Europees netwerk van beschermde natuurgebieden
 De natura deorum, een didactische tekst van Cicero
 Natuur (doorverwijspagina)
 Nature, een Brits tijdschrift